Název Jiřetice mají dvě sídla:
 Jiřetice (Neustupov), část obce Neustupov v okrese Benešov (k. ú. Jiřetice u Neustupova)
 Jiřetice (Čepřovice), část obce Čepřovice v okrese Strakonice (k. ú. Jiřetice u Čepřovic)